Antônio Carlos pode se referir a:

Toponímia
 Antônio Carlos (Minas Gerais), município
 Antônio Carlos (Santa Catarina), município

Personalidades
Andrada
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva - (1773 - 1845) primeiro deste nome na família dos Andradas, ministro e senador do Império do Brasil, irmão de José Bonifácio, o Patriarca da Independência
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (II) (1830 - 1902) filho do precedente, político paulista durante o II Império
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (III) (1835 - 1893) sobrinho do primeiro e primo do precedente, deputado geral no Império e senador estadual constituinte por Minas Gerais, origem dos Andradas mineiros
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (IV) - (1870 - 1946) filho do precedente, presidente do estado de Minas Gerais, organizador da Aliança Liberal e um dos chefes da Revolução de 1930
Antônio Carlos Lafayette de Andrada,  magistrado, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, sobrinho do precedente

Outros
 Antônio Carlos (radialista)
 Antônio Carlos (espírito), suposto autor espiritual cuja obra é psicografada pela médium Vera Lúcia Marinzeck
 Antônio Carlos Arantes, político de Minas Gerais, prefeito de Jacuí
 Antônio Carlos Bernardes Gomes, humorista e sambista, cujo nome artístico era Mussum.
 Antônio Carlos Santana Bernardes Gomes, ator conhecido por Mussunzinho, por ser filho do trapalhão.
 Antônio Carlos Valadares, político de Sergipe, foi governador e senador da república por Sergipe.
 Antônio Carlos Valadares Filho, político de Sergipe, foi deputado federal por Sergipe (mais conhecido por Valadares Filho)
 Antônio Carlos da Silva, político de São Paulo, prefeito de Caraguatatuba
 Antônio Carlos dos Santos Aguiar, futebolista que atualmente defende o Boavista
 Antônio Carlos Gomes, compositor brasileiro (mais conhecido por Carlos Gomes)
 Antônio Carlos Magalhães, político da Bahia, governou seu estado
 Antônio Carlos Pires, ator e humorista, pai da atriz Glória Pires
 Antônio Carlos Zago, ex-futebolista brasileiro, atual técnico de futebol

Ver também 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos